Il singolare del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thiago Alves che ha battuto in finale André Sá 6-3, 0-6, 6-4.

Teste di serie 

 Ricardo Mello (semifinali)
 Thiago Alves (Campione)
 André Sá (finale)
 Júlio Silva (primo turno)

 John-Paul Fruttero (primo turno)
 Ivo Klec (primo turno)
 Jacob Adaktusson (quarti di finale)
 Bruno Echagaray (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 2006